Turystyczne marsze na orientację – gra terenowa
 MnO – wzór chemiczny tlenku manganu(II)